Příjmení Farmer nese více různých osobností:

 Art Farmer (1928–1999) – americký jazzový trumpetista, hráč na křídlovku a hudební skladatel
 Frances Farmer (1913–1970) – americká divadelní a filmová herečka
 Mylène Farmer (* 1961) – v Kanadě narozená francouzská zpěvačka a textařka
 Philip José Farmer (1918–2009) – americký spisovatel
 Sandra Farmerová-Patricková (* 1962) – americká atletka
 Sharon Farmer (* 1951) – americká fotografka